Planten
Salie (geslacht), het plantengeslacht Salvia
Echte salie (Salvia officinalis), het keukenkruid, meestal kortweg salie genoemd
Veldsalie (Salvia pratensis), inheemse plant
Valse salie (Teucrium scorodonia), een plant die niet tot het plantengeslacht Salvia behoort
Literatuur
Jan Salie, allegorisch personage uit Jan, Jannetje en hun jongste kind van Potgieter